Ashford puede hacer referencia a:

 Varios lugares en Estados Unidos:
 Ashford, un pueblo en el estado de Alabama.
 Ashford, un pueblo en el estado de Wisconsin.
 Ashford, un pueblo en el estado de Nueva York.
 Ashford, un pueblo en el estado de Connecticut.
 Ashford, un lugar designado por el censo en el estado de Washington
 New Ashford, un pueblo en el estado de Massachusetts.

 Varios lugares en Inglaterra:
 Ashford, un distrito con el estatus de municipio ubicado en el condado de Kent.
 Ashford, un pueblo en el condado de Hampshire.
 Ashford, pueblo y sede administrativa del distrito anterior.
 Ashford, una estación de ferrocarril ubicada en el pueblo anterior.
 Ashford, una circunscripción parlamentaria representada en la Cámara de los Comunes del Reino Unido.
 dos lugares en el condado de Devon:
 Ashford, un pueblo y una parroquia civil en el distrito de North Devon.
 Ashford, un pueblo en el distrito de South Hams.
 Ashford, un pueblo en el condado de Surrey.
 Ashford Carbonel, un pueblo y una parroquia civil en el condado de Shropshire.
 Ashford Hill with Headley, una parroquia civil en el condado de Hampshire.
 Ashford Hill, un pueblo ubicado en la parroquia anterior.
 Ashford in the Water, un pueblo y una parroquia civil en el condado de Derbyshire.
 Dos lugares en Irlanda:
 Ashford
 Castillo de Ashford